«Парижская Коммуна» — лінкор Російської імперії та СРСР.
 «Парижская Коммуна» — перше судно торговельного флоту СРСР з гвинтом регульованного шагу.